Gruberau ist der Name folgender Orte:

 Gruberau (Gemeinde Wienerwald), Ortschaft der Gemeinde Wienerwald, Bezirk Mödling, Niederösterreich
 Gruberau (Gemeinde Fieberbrunn), Ortsteil der Marktgemeinde Fieberbrunn, Bezirk Kitzbühel, Tirol